A casa nostra – film del 2006 diretto da Francesca Comencini
A casa nostra (Chez nous) – film del 2017 diretto da Lucas Belvaux